Iblis steht für:
 Iblis, weiblicher Vorname
 Iblis (Drama), aserbaidschanisches Versdrama von Hüseyn Cavid (um 1918)
 Iblis (Film), indische Fantasy-Komödie (2018)

Personen:
 Iblis oder Eblis, arabisch für Teufel, Satan
 Iblis, eine Frau des Ritters der Tafelrunde Lancelot, Sagenfigur der mittelalterlichen Artusromane
 Iblis (Sänger), bürgerlich Sven Löbl, deutscher Musiker und Musikproduzent (* 1972)

Siehe auch:
 Asasel #Asasel im Islam